Keränen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Keränen (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Mika Keränen (* 1973), estnischer Kinderbuchautor finnischer Herkunft und Übersetzer estnischer Literatur ins Finnische